Чемпионат СССР по футболу 1936 года

В 1936 году прошли два чемпионата СССР: Первый — весной и второй — осенью:

Весна 
 Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна)
 Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А»)

Осень 
 Чемпионат СССР по футболу 1936 (осень)
 Чемпионат СССР по футболу 1936 (осень, группа «А»)